Werthmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Werthmüller (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Hans Werthmüller (1912–2005), Schweizer Lyriker, Schriftsteller, Buchhändler und Bryologe
 Hans Emil Werthmüller (1908–1985), Schweizer Ebenist und Unternehmer 
 Heinrich Werthmüller (* 1950), Schweizer Sozialpädagoge 
 Valentin Joseph Werthmüller (1799–1882), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Vroni Werthmüller (* 1959), Schweizer Leichtathletin
 Ruwen Werthmüller (* 2001), Schweizer Fußballer, der bei Hertha BSC unter Vertrag steht.

Siehe auch:
 Wertmüller
 Werdmüller